Стабна (Стобна) — река в Кардымовском и Смоленском районах Смоленской области России. Правый приток Днепра.

Длина 27 км. Течёт на юг параллельно реке Колоднянка. Русло незаболоченное, имеются залежи известнякового туфа, который в ряде мест разрабатывается.

Название происходит из какого-то балтийского языка, ср.  «камень».

Примечания 

Притоки Днепра
Реки Кардымовского района
Реки Смоленского района Смоленской области